Wendelstein kan syfta på:

 Wendelstein (berg) – en bergstopp i bayerska Alperna
 Wendelstein, Mittelfranken – en köping i Landkreis Roth, Bayern, Tyskland